Телугу (иногда называемый андхра) — народ в Индии, основное население штатов Андхра-Прадеш и Телингана, живут также в округе Янам союзной территории Пондичерри и в прилегающих районах штатов Тамилнад, Карнатака, Махараштра и Одиша. Разговаривают на языке телугу (дравидийская языковая семья), который является одним из самых распространённых языков в Индии после языков хинди и бенгальского.

История 
Телугу относятся к древнему населению Южной Азии. Телугское королевство Андхра () упоминается в Махабхарате.

Культура телугу успешно развивалась в составе Виджаянагарской империи (1336-1646).

В колониальный период многие телугу участвовали в борьбе против британского господства.

В 1953 г. из Мадрасского президентства был выделен штат Андхра. В 1956 г. штат Андхра был объединён с телугуязычными районами бывшего княжества Хайдарабад в новый штат Андхра-Прадеш. 

В 1980-ые годы появился такой феномен, как Телугу-бум () — массовая эмиграция телугу из Индии в страны, где распространён английский язык. Телугу-бум продолжается до сих пор. По данным Кэтрин Хадда (), генерального консула США в Хайдерабаде, каждый четвёртый из прибывающих в Штаты индийцев принадлежит к нации телугу.

Быт и традиции

В Андхра-Прадеш

В Телингане

Известные телугу

См. также 
 Телугу (язык)
 Телугу (письмо)

Примечания 

Народы Индии
Дравидийские народы
Телугу